

Sciences et techniques 
Le mot carie, issu du latin  , a le sens d'ulcération (lésion avec creusement). Le sens est repris, par analogie, en botanique et en sciences de la Terre.

Médecine 
 Une carie est une lésion ulcérante affectant les os ou les dents.
 Les caries dentaires sont souvent dénommées simplement caries.

Botanique et agriculture 
 En pathologie végétale, les caries sont des maladies fongiques (causées par des champignons).

Sciences de la Terre 
 En géologie, la carie sèche est une décomposition de la roche sous l'effet de l'érosion.

Culture et société

Histoire 
 Dans l'Antiquité, la Carie (terme issu du   via le latin ) était une région d'Asie Mineure, correspondant à l'actuelle région de Bodrum (sud-ouest de la Turquie).